LMU ist die Abkürzung für:
 die Ludwig-Maximilians-Universität München
 die Loyola Marymount University
 die Lateinische Münzunion

LMU